Fautaua steht für:
Fautaua (Fluss) auf Tahiti
Fautaua (Gattung) der Eulenfalter